Гуго I — король Італії
 Гуго I — король Кіпру
 Гуго I — герцог Бургундії
 Гуго I — граф Шампані

Багатозначні терміни: тезки‎